

Галеєво — присілок, Агризький район, Татарстан
 Галеєво — присілок, Баймацький район, Башкортостан